«Повелители молний» — советский мультипликационный фильм. Из цикла «Рассказы о профессиях». Об энергетиках. Познавательный рассказ об истории изучения электричества и его использовании, начиная с Древней Греции. Для детей.

Сюжет 
Раньше люди думали, что на небе живут боги. И самым главным из них считался Зевс. Зевс — громовержец! Зевс — повелитель молний! И только гораздо позже узнали, что молния — это электричество, и выходит, что Зевс — повелитель электричества. Уже давно заметили, если потереть палочку из янтаря о шерсть, то палочка окажется заряженной и начнёт притягивать к себе пушинки, волосы. Древние греки называли янтарь электроном, отсюда и пошло слово электричество.

Электричеством занимались многие учёные: Отто фон Герике, Гальвани, Вольта, Ампер, Ом, Ломоносов, Франклин, Фарадей. Поэтому были придуманы: электростатическая машина, лейденская банка, гальваническая батарея, громоотвод, электролампочка, электромотор, электрогенератор. На Земле началась эпоха электричества — движущей силы современной техники. Так кто же настоящий повелитель молний? Повелители электричества — это все, кто управляет электроэнергией, делает и чинит электроприборы.

Интересный факт 
 После демонстрации принципа работы громоотвода, из земли вылезает крот из одноимённого чешского мультсериала.

Роли озвучивали (не указаны в титрах) 
 Александр Белявский — рассказчик
 Алексей Борзунов — грек, учёный, Гальвани
 Клара Румянова — лягушка

Создатели

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1985 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Образовательные мультфильмы СССР
Мультфильмы Бориса Акулиничева
Рисованные мультфильмы СССР 1985 года